Улановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Улановка — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Улановка — село в Яйском районе Кемеровской области.
 Улановка — посёлок в Пензенском районе Пензенской области.
 Улановка — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Улановка — деревня в Новомосковском районе Тульской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Улановка — бывшее село в Первомайском районе.

Украина 
 Улановка — село в Ильинецком районе Винницкой области.